Con Stadio Metallurg o Metallurg Stadion si identificano vari stadi.

Russia
Stadio Metallurg, stadio di Bratsk
Arena-Metallurg, arena di ghiaccio Magnitogorsk
Stadio Metallurg, stadio di Lipeck
Stadio Metallurg, stadio di Magnitogorsk
Stadio Metallurg, stadio di Novokuzneck
Stadio Metallurg, stadio di Novotroick
Stadio Metallurg, stadio di Samara
Stadio Metallurg, stadio di Vyksa

Ucraina
Stadio Metallurg, stadio di Donec'k
Stadio Metallurg, stadio di Kryvyj Rih

Uzbekistan
Stadio Metallurg, stadio di Olmaliq